Die Qualifikation zur Fußball-Asienmeisterschaft 2023 fand vom 6. Juni 2019 bis zum 14. Juni 2022 statt. Es nahmen 46 der insgesamt 47 Mitgliedsverbände der AFC teil. Lediglich die Nördlichen Marianen (kein FIFA-Mitglied) nahmen nicht teil. Die Endrunde wird wie seit 2019 üblich mit 24 Mannschaften ausgetragen.

Die ersten beiden Qualifikationsrunden dienten gleichzeitig als die ersten beiden Runden der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Aufgrund dieser Zusammenlegung nahmen sowohl der Gastgeber der WM 2022, Katar, als auch der ursprüngliche Gastgeber der Asienmeisterschaft 2023, China, an der zweiten Runde teil.

Modus 
Wie beim letzten Turnier waren außer dem Gastgeber keine weiteren Mannschaften direkt qualifiziert. Die Qualifikation fand in vier Runden statt, wovon die ersten beiden auch gleichzeitig die ersten beiden Runden der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 darstellten. Aufgrund dieser Zusammenlegung nahmen sowohl der Gastgeber der WM 2022, Katar, als auch der ursprüngliche Gastgeber der Asienmeisterschaft 2023, China, an der Qualifikation teil.

In der ersten Runde traten im Juni 2019 die zwölf in der FIFA-Weltrangliste vom 4. April 2019 niedrigstplatzierten Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. In der zweiten Runde trafen die sechs Sieger und die restlichen 34 höher platzierten Mannschaften in acht Fünfergruppen im Double-Round-Robin-Format aufeinander. Die Spiele der zweiten Runde sollten von September 2019 bis Juni 2020 ausgetragen werden. Anfang März 2020 wurden die vier restlichen Spieltage jedoch wegen der Corona-Pandemie auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Nachfolgend wurden sie zunächst für Oktober und November 2020 und später für März und Juni 2021 neuterminiert. Im Februar 2021 gab die AFC bekannt, dass die restlichen Spiele im Juni 2021 je Gruppe an einem zentralen Ort stattfinden werden.

Die acht Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizierten sich direkt für die Endrunde der Asienmeisterschaft 2023. Die restlichen Gruppenzweiten, die Gruppendritten und -vierten sowie die drei besten Gruppenletzten qualifizierten sich für die dritte Runde. Die restlichen Gruppenletzten spielten in der Play-off-Runde um zwei weitere Plätze in der dritte Runde. In der dritten Runde wurden die 24 Mannschaften in sechs Vierergruppen aufgeteilt, wo sie in einem einfachen Rundenturnier um die restlichen elf Endrunden-Plätze spielten. Die dritte Runde wurde wieder je Gruppe an einem zentralen Ort ausgespielt. Die Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Endrunde.

Erste Runde 

Die Auslosung fand am 17. April 2019 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Die Hinspiele der ersten Runde fanden am 6. und die Rückspiele am 11. Juni 2019 statt.

|}

Zweite Runde 

Die Auslosung der Gruppen fand am 17. Juli 2019 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt.

Gruppeneinteilung 

| style="padding-right:50px"|

Gruppe B 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe D 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe F 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe H 

|}
|}

Tabelle der Gruppenzweiten 
Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Gruppen A bis G die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

 !! Gruppe
 || A
 || E
 || C
 || G
 || H
 || F
 || D
 || B
|}

Tabelle der Gruppenletzten 
 !! Gruppe
 || F
 || D
 || E
 || G
 || C
 || B
 || A
|}

Play-off-Runde 
Für die Play-off-Runde qualifizierten sich die vier schlechtesten Gruppenletzten. Die Auslosung fand am 24. Juni 2021 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Gespielt wurde mit Hin- und Rückspiel. Die Hinspiele wurden am 7. und 9. Oktober und die Rückspiele am 11. und 12. Oktober 2021 ausgetragen.

|}

Anmerkungen

Dritte Runde 
Für die dritte Runde qualifizierten sich die drei schlechtesten Gruppenzweiten, die Gruppendritten und -vierten sowie die drei besten Gruppenletzten. Dazu kamen die zwei Sieger der Play-off-Runde. Die Auslosung fand am 24. Februar 2022 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Dabei wurden die 24 Mannschaften entsprechend ihrer Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 10. Februar 2022 in vier Lostöpfe eingeteilt und dann in die sechs Gruppen gelost. Die Spiele fand im Juni 2022 je Gruppe an einem zentralen Ort statt.

Gruppeneinteilung

Gruppe 1 
Alle Spiele fanden im Jaber al-Ahmad International Stadium in Ardiya (Kuwait) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Alle Spiele fanden im MFF Football Centre in Ulaanbaatar (Mongolei) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Alle Spiele fanden im Markaziy Stadium in Namangan (Usbekistan) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Alle Spiele fanden im Salt Lake Stadium in Kalkutta (Indien) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Alle Spiele fanden im Nationalstadion Bukit Jalil in Kuala Lumpur (Malaysia) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Alle Spiele fanden im Dolen-Omurzakov-Stadion in Bischkek (Kirgisistan) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Tabelle der Gruppenzweiten 
 !! Gruppe
 || 6
 || 1
 || 5
 || 3
 || 4
 || 2
|}

Einzelnachweise 

Qualifikation
Asienmeisterschaft 2023 Quali
Asienmeisterschaft 2023 Quali
Asienmeisterschaft 2023 Quali
Asienmeisterschaft 2023 Quali